La veglia funebre (La Veillée) – racconto di Guy de Maupassant
La Veillée – film del 1990 diretto da Samy Pavel
La Veillée – film del 2017 diretto da Jonathan Millet